Splitter steht für:

 Splitter (Fremdkörper), Bruchstück eines harten Materials
 Splitter (Munition), Teile einer Munition
 Splitter (Verlag), zwei deutsche Comicverlage
 Tiago Splitter (* 1985), brasilianischer Basketballspieler

Splitter (von englisch to split „spalten“) steht für:

 Splitter, Trennleiste in grafischen Benutzeroberflächen, siehe Trennleiste (Software)
 Splitter, Gerät um Signale zu verteilen oder aufzuspalten, siehe beispielsweise KVM-Switch #KVM-Splitter
 DSL-Splitter, Gerät zur Trennung von Datensignalen bei xDSL
 Splitter (Entwurfsmuster), ein Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung, siehe Entwurfsmuster #Nachrichtenmuster
 Splitter, Vorgehensweise in der Paläoanthropologie beim Abgrenzen von Chronospezies, siehe Lumper und Splitter
 Splitter, Variante der Musikrichtung Speedcore, siehe Speedcore #Splitter, Extratone

Siehe auch:

 Splitting (Begriffsklärung)